Джон Отто: Отто, Джон (1938—2020) — и. о. директора ФБР.
 Отто, Джон (род. 1977) — ударник Limp Bizkit.